Hesperarion mariae är en snäckart som beskrevs av Branson 1991. Hesperarion mariae ingår i släktet Hesperarion och familjen skogssniglar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Skogssniglar
mariae